Українська Прем'єр-ліга 2015–2016 (комерційна назва: Ліга Парі-Матч) — 8-й сезон української Прем'єр-ліги, який проходив із 7 липня 2015 року по 15 травня 2016 року.

Учасники 
За підсумками сезону 2014/2015 років Прем'єр-лігу залишив маріупольський «Іллічівець», а піднявся до Прем'єр-ліги ФК «Олександрія».

16 липня 2015 року рішенням виконкому ФФУ замість донецького «Металурга» до складу Прем'єр-ліги включена дніпродзержинська «Сталь».

Склад учасників:

Команда «Металург» Запоріжжя виключена зі змагань згідно з постановою ПЛ від 14 березня 2016 року № 65. У всіх матчах, починаючи з 17-го туру, команді зараховані технічні поразки −:+.

Керівництво, тренери та спонсори 

 До 1 вересня 2015 року Ігор Йовичевич був виконувачем обов'язків головного тренера «Карпат».
 До 10 туру (27 вересня 2015 року) «Сталь» мала екіпірування від компанії Swift.
 До 14 туру (7 листопада 2015 року) «Динамо» не мало титульного спонсора.
 До 19 листопада 2015 року президентом «Сталі» був Максим Завгородній.
 До 31 грудня 2015 року головним тренером «Карпат» був Ігор Йовичевич.
 До 16 січня 2016 року головним тренером «Сталі» був Володимир Мазяр.
 До зимової перерви (17 туру) «Чорноморець» мав екіпірування від компанії Nike.
 До зимової перерви (17 туру) «Сталь» мала екіпірування від компанії Nike.
 До 18 квітня 2016 року головним тренером «Металіста» був Олександр Севідов.

Турнірна таблиця 

|}

«Металург» виключений зі змагань після 18-го туру, в усіх матчах, починаючи з 17-го туру, команді зараховані технічні поразки −:+.

Результати матчів 

«Металург» виключений зі змагань, у всіх матчах, починаючи з 17-го туру, команді зараховані технічні поразки −:+.

Тур за туром

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Футболіст забив 4 голи

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2015—2016
 Прем'єр-ліга (Україна)

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-ліга
 Федерація футболу України
 Чемпіонат України 2015—2016. Прем'єр-ліга — Офіційний сайт ФФУ

2015 у футболі
2016 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2015 в українському спорті
2016 в українському спорті